Оле́г Фе́дорович Романо́вич (, Дубно, Україна — , Мар'їнка, Україна) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1982 року в місті Дубно, навчався у Дубенській ЗОШ № 6 та Дубенському професійному ліцеї.

У 2009 році закінчив з відзнакою Мирогощанський аграрний коледж за спеціальністю «Організація і технологія ведення фермерського господарства».

У 2013 році закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького і здобув кваліфікацію бакалавра з технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

10 березня 2015 року призваний по частковій мобілізації; сержант, командир мінометного розрахунку мінометної батареї 3-го механізованого батальйону, 14-та окрема механізована бригада.

13 листопада 2015-го загинув під час бойових сутичок в районі Мар'їнка — Курахове: на взводному опорному пункті зазнав вогнепального поранення, не сумісного з життям. Тоді ж загинули солдат Руслан Скотенюк, сержант Станіслав Осадчук та старший сержант Юрій Ясан.

Похований на Кременецькому кладовищі в Дубні. Без Олега лишилися батьки, дружина Вікторія та 9-річна донька Ангеліна.

Нагороди та вшанування 
На будівлі Дубенської ЗОШ № 6 відкрито меморіальну дошку на честь випускника Олега Романовича.

Джерела 
 Романович Олег Федорович
 Книга пам'яті

Уродженці Дубна
Померли в Мар'їнському районі
Поховані в Дубні
Померли від вогнепальної зброї